miejscowości na Białorusi
 Zabałaccie – część miasta Chojniki w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim
 Zabałaccie – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Zabałaccie – agromiasteczko w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim
 Zabałaccie – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Paszkawa
 Zabałaccie – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Zawadskaja Słabada
 Zabałaccie – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim

 jednostki administracyjne na Białorusi
 sielsowiet Zabałaccie – sielsowiet w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim
 sielsowiet Zabałaccie – sielsowiet w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim